Banca kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Banca, kommun, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Indonesien 

 Pulau Bangka (ö i Indonesien, Bangka-Belitung), 

Robotskapade Indonesienförgreningar